Le nom Ligue du Midi peut désigner :
 la Ligue du Midi, un comité républicain formé à Marseille en  et dissout trois mois plus tard ;
 la Ligue du Midi, un groupe régionaliste identitaire français créé en 2011.

Midi